Rockwell B-1 Lancer - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.
 Витамин B1 - Тиамин

en:B-1